Lottbek bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Ammersbek,
 einen Bach in Hamburg und Ammersbek, siehe Lottbek (Bredenbek)
 ein ehemaliges Dorf im Kreis Stormarn, siehe Lottbek (Wüstung)